Отэм Патрисия Филлипс, урождённая Келли (; род. 1 мая 1978) — бывший член британской королевской семьи, бывшая жена Питера Филлипса, внука королевы Елизаветы II.

Биография 
Отэм Патрисия родилась в Монреале в Канаде в семье Брайана Келли и Кэтлин Маккарти. Родители развелись, когда ей было восемь лет, и создали новые семьи, причём у отца Отэм родились ещё двое детей — сын и дочь. Отэм окончила католическую школу, поступила в университет Макгилла и параллельно начала карьеру модели и актрисы. В частности, она сыграла маленькую роль в фильме «Радуга» 1995 года, в телесериале «Сирены» (1993—1995 годы). Университет Отэм окончила в 2002 году со степенью бакалавра искусств.

В 2003 году на Гран-при «Формулы-1» в Монреале Келли познакомилась с Питером Филлипсом, внуком британской королевы Елизаветы II. 28 июля 2007 года состоялась помолвка, 17 мая 2008 года — венчание, которое прошло в Виндзорском дворце.

У супругов родились две дочери: Саванна Энн Кэтлин (29 декабря 2010 года) (она стала первой правнучкой королевы Елизаветы) и Айла Элизабет (29 марта 2012 года).

В феврале 2020 года стало известно, что Питер с женой Отэм разводятся после 12 лет брака. 15 июня 2021 года брак между супругами был расторгнут.

Примечания 

Виндзоры